Зяньковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Зяньковцы — село в Немировском районе Винницкой области.
 Зяньковцы — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.